

Personnalités 

 Alain Vanier (1948-), psychanalyste français.
 Anatole Vanier (1887-1985), avocat, enseignant et activiste politique québécois.
 Catherine Mathelin-Vanier (1948-), psychanalyste française.
 Catherine Vanier (née en 1943), céramiste française.
 Denis Vanier (1949-2000), écrivain québécois.
 Georges Vanier (1888-1967, époux de Pauline, père de Jean), militaire québécois, ambassadeur, gouverneur général du Canada.
 Jean Vanier (1916-2002), député de la Cinquième République entre 1962 et 1967.
 Jean Vanier (1928-2019, fils de Georges et Pauline), fondateur des communautés de l'Arche.
Jeannine Vanier (née en 1929), organiste, compositrice et pédagogue québécoise.
 Jean-Jacques Vanier (né en 1954), acteur et humoriste français.
 Léon Vanier (1847-1896), éditeur français.
 Nicolas Vanier (né en 1962), aventurier, écrivain et réalisateur français.
 Pauline Vanier (1898-1991, épouse de Georges, mère de Jean), personnalité canadienne.
 Raymond Vanier (1895-1965), aviateur français.
Arthur Vanier (1990 - 2021), humoriste français.

Toponymes 

 Vanier, quartier de Québec et ancienne ville.
 Vanier (Ontario), quartier d'Ottawa et ancienne ville.
 Vanier, circonscription électorale provinciale du Québec.
 Ottawa—Vanier, circonscription électorale de l'Ontario.
 L'île Vanier, au Nunavut.

Autres 
 Vanier College, également appelé Cégep Vanier, collège situé à Montréal.
 La Coupe Vanier, championnat universitaire de football canadien.
 Georges-Vanier, station du métro de Montréal.
 Voyageurs de Vanier, ancienne équipe de hockey sur glace au Québec.
 Communautés de l'Arche (de Jean Vanier), accueillant des personnes ayant un handicap mental. 
 Coupe Vanier, type de coiffure.

Voir aussi

Articles connexes 
 Vannier, variante du nom.
 Vannier (métier).

Homonymie de patronyme